Аржанов Евгений Александрович — советский бегун на 800 метров, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы 1971 года, серебряный призёр олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Биография 
Родился в Ивано-Франковской области в 1948 году. Учился в химико-технологическом техникуме в Калуше, а потом — в Киевском институте физической культуры. В техникуме начал развиваться как спортсмен под руководством преподавателя Романа Козия.

В лёгкую атлетику перешёл из футбола в возрасте 17 лет. в 1967 году стал чемпионом СССР в Гомеле среди молодёжи. На одном из первых для себя соревнований, прошедшем в Ленинграде 14 июля 1968 года, показал время 1.47,2.  Первое выступление на Олимпиаде датировано 1968 годом. В предварительном забеге спортсмен успешно прошёл в полуфинал, где не стартовал из-за травмы..

Затем спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата СССР 1969 года с результатом 1.46,4 (лучшим тогда стал Сергей Крючек). За 1970—1971 годы выиграл три европейских и два союзных первенства, установив в Москве рекорд страны (1.45,8). Три чемпионата Европы в Вене, Софии и Хельсинки были выиграны с большим преимуществом. На предолимпийском отборе 1972 года соперник шиповкой разорвал мышцу на ноге Аржанова, из-за чего пострадавшему пришлось ещё раз выходить на старт через три дня.

Атлет стал серебряным призёром Олимпиады в Мюнхене, показав время 1.45,89. В забеге Аржанов вышел в лидеры за 300 метров до финиша и оставался впереди вплоть до окончания дистанции. Однако Аржанов не заметил как к нему приблизился американец Дэйв Уоттл, с которым они вровень финишировали. Спустя некоторое время фотофиниш показал, что Уоттл на 0,01 секунды опередил советского спортсмена. В том же 1972 году бегун улучшил личное достижение — 1.45,3.

В 1973-м Аржанов выиграл ещё одно первенство СССР (1.45,5), а его рекорд продержался до 1982 года. Аржанов победил и на . В 1970-73 годах практически не проигрывал  соревнований в мире ни зимой. ни летом.  

В 1986-1992 годах работал в сборной СССР по легкой атлетике. Работал комментатором на украинском и всесоюзном телевидении и радио Работал главным тренером и тренером многих национальных сборных, читал лекции по линии ИААФ и МОК в нескольких десятках стран.

Кавалер ордена «Знак Почёта».

Интересные факты

Примечания

Ссылки 
 
 АРЖА́НОВ Євген Олександрович

Бегуны на средние дистанции СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике